Drea est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, chercheuse et professeure en biologie
 (né en 1944), historien militaire américain
 (né en 1947), rameur irlandais

Prénom
Drea de Matteo (née en 1972), actrice américaine
 (née en 1974), chorégraphe et danseuse américain

Toponyme

Dréa, commune de la wilaya de Souk Ahras

Voir aussi
, éducateur et administrateur américain
Moby Drea, ferry italien

Homonymie de patronyme